Alles Glück dieser Erde heißen die Filme
 Alles Glück dieser Erde (1952), schwedisches Filmdrama
 Alles Glück dieser Erde (1978), US-amerikanischer Film von Bryan Forbes
 Alles Glück dieser Erde (1994), deutsche Fernsehserie
 Alles Glück dieser Erde (2003), deutscher Fernsehfilm